Казанская (станица):
 Казанская — станица на Дону, административный центр Верхнедонского района Ростовской области.
 Казанская — станица на Кубани. Расположена в Кавказском районе Краснодарского края.